Ну́рдквист () — шведская фамилия. Известные носители:

 Нурдквист, Бьёрн (род. 1942) — шведский футбольный защитник;
 Нурдквист, Моника (род. 1941) — шведская актриса;
 Нурдквист, Йенс (род. 1959) — шведский гребец-байдарочник;
 Нурдквист, Свен (род. 1946) — шведский детский писатель и иллюстратор.